Хайлемариа́м Десале́нь (; 19 июля 1965, , Эфиопия) — эфиопский политический деятель, занимавший в правительстве Эфиопии должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел с 2010 года. После смерти премьер-министра Мелеса Зенауи 20 августа 2012 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Десалень стал первым протестантским главой правительства в истории Эфиопии (прихожанин Апостольской церкви). 15 февраля 2018 года подал в отставку.

С января 2013 года по январь 2014 года — председатель Африканского союза.

Биография 
Родился 19 июля 1965 года в , в провинции Волайта () на юге Эфиопии (ныне — Область Народностей Южной Эфиопии). По национальности относится к народности волайта (), омотско-язычному населению, преобладающему в том регионе Эфиопии.

Личное имя «Хайлемариам» на языке геэз означает «сила Девы Марии». «Десалень», имя его отца, означает на амхарском языке — «Я счастлив».

Окончил среднюю школу в родной провинции Волайта, а в 1988 году получил степень бакалавра в области строительства в Университете Аддис-Абебы. После окончания университета работал ассистентом в Гидротехнологическом институте Арба-Мынча (Arba Minch Water Technology Institute); ныне Университет Арба-Мынча ()).

В 1992 году окончил , в Финляндии, где получил степень магистра в области санитарного инжиниринга (). В период учёбы работал на местной водоочистной станции, а свою дипломную работу написал на тему «обработка сточных вод».

По возвращении в Эфиопию в течение 13 лет занимал разные научные и административные должности, включая работу деканом Гидротехнологического института Арба-Мынча.

Революционно-демократический фронт эфиопских народов 
В конце 1990-х — начале 2000-х годов Хайлемариам Десалень серьёзно занялся политической деятельностью в рядах РДФЭН (правящей партии Эфиопии) и стал вице-президентом Региона Народов и народностей юга. На этом посту он сменил Абатэ Кишо (), снятого с должности по обвинению в коррупции, хотя есть мнение, что тот был снят за поддержку оппозиционной Мелесу Зенауи группировки во время раскола Народного фронта освобождения Тыграй () (ядра РДФЭН) в 2000 году.

Регион Народов и народностей юга 
Хайлемариам Десалень был президентом Региона Народов и народностей юга (РННЮ) с ноября 2001 года до марта 2006 года. Он был назначен вице-премьером и министром иностранных дел Эфиопии в октябре 2010 года. Он занимал руководящие должности заместителя председателя РДФЭН, председателя ЮЭНДД, вице-премьера и министра иностранных дел.

После ухода с поста президента РННЮ, Хайлемариам Десалень в течение двух лет работал в канцелярии премьер-министра советником по общественным делам и гражданским организациям и партнёрствам. В 2010 году занял сразу две министерские должности: вице-премьера и министра иностранных дел.

Отставка 
В связи с разразившимся в стране политическим кризисом 15 февраля 2018 года Хайлемариам Десалень объявил в телевизионном обращении о том, что подал в отставку с поста как премьер-министра Эфиопии, так и председателя правящей страной коалиции, добавив, что продолжит временно исполнять свои обязанности до принятия его отставки и назначения нового премьер-министра правящим Революционно-демократическим фронтом эфиопских народов и парламентом.

Занимаемые должности 
Хайлемариам Десалень занимал следующие должности:
 международные
 президент Африканского союза (2013—2014)
 государственные:
 вице-президент РННЮ (2000—2002);
 президент РННЮ (2002—2005);
 член Палаты народных представителей (2005-настоящее время);
 специальный советник премьер-министра по общественным делам, затем специальный советник премьер-министра по мобилизации и вовлечённости общества (2005—2008);
 главный парламентский партийный организатор от правительства с министерским портфелем (2008—2010).
 партийные:
 член Исполнительного комитета РДФЭН и ЮЭНДД (2000-настоящее время);
 председатель ЮЭНДД (2002-настоящее время);
 заместитель председателя РДФЭН (с сентября 2010).

См. также 
 :en:List of heads of government of Ethiopia
 :en:Welayta people
 Регион Народов и народностей юга
 Южноэфиопское народно-демократическое движение

Примечания

Ссылки 
 «A New Leader in Office», Ethiopia News interview with Haile Mariam Desalegne, published 9 November 2010

Премьер-министры Эфиопии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году
Выпускники Аддис-Абебского университета
Правители XXI века
Политики XXI века
Министры иностранных дел Эфиопии
Выпускники Тихоокеанского университета Азусы